

Cinema 
 Whisky Galore! – film del 1949 diretto da Alexander Mackendrick e tratto dall'omonimo romanzo di Compton Mackenzie
 Whisky Galore! – film del 2016 diretto da Gillies MacKinnon, remake del film del 1949

Letteratura 
 Whisky Galore – romanzo di Compton Mackenzie del 1947